Un hélicoptère est un aéronef qui vole grâce à la rotation d'une ou plusieurs hélices.

Hélicoptère peut également faire référence à :

Botanique 
Hélicoptère, surnom donné à la samare lors de sa chute tournoyante,
Arbre hélicoptère, surnom de Gyrocarpus americanus.

Musique

Groupes 
, un groupe musical australien des années 1980,
, un groupe musical sud-africain des années 1980,
The Hellacopters, un groupe musical suédois actif de 1994 à 2008.

Albums 
 (2009), un album musical de Download

Chansons 
, du groupe irlandais The Wolfe Tones (1973)
, de Bloc Party (2004)
 Helicopter de Martin Garrix et Firebeatz (2014)
, de CLC (2020)
Helicopters, de Barenaked Ladies issue de  (2000)
Helicopter, de M. Ward tirée de  (2003)
Helicopter, du groupe britannique The Feeling tirée de  (2006)
Helicopter, de Deerhunter issue de  (2010)

Télévision 
Helicopter, un épisode de la série Drake & Josh
Helicopter, un épisode de la série Teletubbies

Expressions 
Monnaie hélicoptère, type de politique monétaire,
Parent hélicoptère, terme péjoratif désignant des parents qui surveillent et interviennent trop dans la vie de leur progéniture,
Attack Helicopter Gender, un mème Internet humoristique dénigrant l'identité de genre. Voir I Sexually Identify as an Attack Helicopter.

Autres 

 Hélicoptère, un type de lancé au bowling, 
 , un opérateur d'hélicoptères basé en Nouvelle-Zélande.